Schipka (bulgarisch Hagebutte) bezeichnet:
 Schipka (Berg), Berg im Balkangebirge
 Schipka (Stadt), Stadt am Balkangebirge in Südbulgarien
 Schipkapass, Gebirgspass im Balkangebirge
 Schlacht am Schipkapass, Schlachten 1877–1878 im Russisch-Osmanischen Krieg
 Nationalpark Schipka
 Schipkapass#Pass und Schlacht als Namensgeber weltweit benannter Orte 
 Schipka (Zigarettenmarke), eine in der Sowjetära produzierte Zigarettenmarke (Шипка)
 Schipka Sofia, ehemaliger Fußballclub
Schipka Peter, österreichischer Jurist und Theologe, Sekretär der österreichischen Bischofskonferenz

Siehe auch:
 Schipkapass (Begriffsklärung)
 Shipka, Begriffsklärung
 Schipkakäse
 Schipka, ein 1938 gebautes bulgarisches Frachtschiff